In 1927/28 werd het 22ste Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond.

SV Kurhessen 93 Kassel werd kampioen en CSC 03 Kassel vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. CSC 03 versloeg VfR 04 Köln en verloor dan met 7:2 van Duisburger SpV. De zeven kampioenen werden verdeeld over één groep en Kurhessen Kassel werd vierde.

1. Bezirksklasse

Groep Noord

Groep Zuid

 Play-off

Finale
 Heen

 Terug 

 Derde wedstrijd

 Vierde wedstrijd

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1927/28